Острог може бити:

 Острог (Украјина), град у Украјини
 Манастир Острог, манастир у Црној гори 
 Острог (тврђава)
 Острог (тврђава на Витеру)